Джек Адамс Эворд () — награда, ежегодно вручаемая Ассоциацией журналистов Национальной хоккейной лиги тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. Лауреат определяется путём голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.

Награда получила своё имя в память о бывшем тренере и генеральном менеджере «Детройт Ред Уингз» Джеке Адамсе. Приз учрежден в 1974 году.

Обладатель приза получает также 1 тысячу долларов США.

Победители

Ссылки 
Jack Adams Award

Награды НХЛ
Списки хоккейных тренеров